Cabanes de l'Arc – gmina w Hiszpanii, w prowincji Castellón, w comarce Plana Alta, w Walencji.
 Cabanes (Katalonia) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii